Poggendorff ist der Familienname von:
 Armin Poggendorf, deutscher Hochschullehrer
 Johann Christian Poggendorff (1796–1877), deutscher Physiker
 Paul Poggendorff (1832–1910), deutscher Agronom und Schriftsteller; Sohn von Johann Christian Poggendorff

Poggendorff ist eine Abkürzung für:
 Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften (1863 von Johann Christian Poggendorff (1796–1877) begründet)

Siehe auch: 
Poggendorf
Poggendorff-Täuschung
Poggendorffs Annalen
Poggendorffsche Kompensationsschaltung
Spannungs-Kompensation nach Poggendorff

POGGENDORFF